Littleton puede referirse a:

 Littleton (Tipperary), Irlanda

Inglaterra:
 Littleton (Cheshire)
 Littleton (Dorset)
 Littleton (Hampshire)
 Littleton (Bath and North East Somerset), Somerset
 Littleton (South Somerset), Somerset
 Littleton (Guildford), Surrey
 Littleton (Spelthorne), Surrey
 Littleton (Wiltshire)
 Littleton Panell, Wiltshire

Estados Unidos:
 Littleton (Carolina del Norte)
 Littleton (Colorado)
 Littleton (Illinois)
 Littleton (Massachusetts)
 Littleton (Maine)
 Littleton (Nuevo Hampshire)
 Littleton (condado de Grafton, Nuevo Hampshire)
 Littleton (Virginia Occidental)